Adventure Island puede referirse a:

 La serie de videojuegos de Adventure Island.
 Adventure Island (1986), videojuego de Hudson Soft, que da origen a la serie homónima.
 Adventure Island. título en Japón de la conversión para PC Engine del videojuego Wonder Boy III: The Dragon's Trap.
 Adventure Island (1947), película de Paramount Pictures dirigida por Peter Stewart y protagonizada por Rory Calhoun y Rhonda Fleming.
 Adventure Island, una serie australiana de televisión para niños.
 Adventure Island, un parque temático de Southend-on-Sea (Reino Unido).
 Adventure Island, un parque temático acuático de Tampa (Florida, Estados Unidos).